Oncholaimellus är ett släkte av rundmaskar. Oncholaimellus ingår i familjen Oncholaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Oncholaimellus